Bafa steht für:

 Bafa (TCM), Verfahren der traditionellen chinesischen Medizin 
 Längstwellensender Bafa des US-Militärs in der Türkei

 
BAFA steht für:

 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, deutsche Bundesbehörde